Ніколь Вайдішова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Анабель Медіна Гаррігес виграла титул. у фіналі перемігши Амелі Моресмо з рахунком 6–4, 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draws 

2007
Internationaux de Strasbourg Singles